Хахбаз Хан може бути:

Хахбаз Хан (актор) (нар. 1966) — індійський актор;
Хахбаз Хан (гідролог) — австралійський кліматолог та гідролог;
Хахбаз Хан Камбох (1529—1599) — генерал армії падишаха Акбарп I Великого з династії Великих Моголів.

Див. також